Грубешор — название рек:

 Грубешор (приток Лунвожа) — в Республике Коми.
 Грубешор (приток Пожемаю) — в Ямало-Ненецком АО.
 Грубешор (приток Тибейвиски) — в Республике Коми.